2 cieki wodne w Polsce:
 Średni Potok – potok, dopływ Białej Wody
 Średni Potok – potok, dopływ Mleczki Zachodniej